John Kenneth Galbraith, een Amerikaans econoom.
 Robert Galbraith, een pseudoniem van de schrijfster J.K. Rowling.